El apellido Dezcallar es uno de los integrantes de la Union de la Nobleza del Antiguo Reyno de Mallorca (UNARM).

Casa Nobiliaria 
 Casa de Dezcallar

Personajes 
 Alonso Dezcallar de Mazarredo, diplomático, embajador de España en Mauritania.
 Guillermo Dezcallar Montís, Alcalde de Palma de Mallorca.
 Jorge Dezcallar de Mazarredo, diplomático, embajador de España en Estados Unidos.
 Jorge Dezcallar Montis,  abogado, Alcalde de Palma de Mallorca y  procurador en las Cortes Españolas. 
 Rafael Dezcallar de Mazarredo, diplomático, embajador de España en Alemania.